Bluewater Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Bluewater Creek (Alabama), im Lauderdale County
 Bluewater Creek (Georgia), im Laurens County
 Bluewater Creek (Missouri), im Wayne County
 Bluewater Creek (Montana), im Carbon County
 Bluewater Creek (New Mexico)